Žalostna gora je ime več slovenskih hribov in romarskih središč:

 Žalostna gora pri Mokronogu
 Žalostna gora pri Preserju